September steht für:

 September, Monat im gregorianischen Kalender
 September (römischer Monat), Monat im römischen Kalender
 September (1987), US-amerikanischer Film von Woody Allen
 September (2003), deutscher Film von Max Färberböck
 September – Alles hat seine Zeit, Film von Penny Panayotopoulou
 September, Künstlername der schwedischen Sängerin Petra Marklund
 September (Album), fünftes Soloalbum der norwegischen Sängerin Rebekka Bakken
 September (Band), jugoslawische Jazzrockband
 September (Single), erfolgreichste Veröffentlichung (1978) der amerikanischen Soul- und Funk-Band Earth, Wind and Fire

September ist der Familienname von:
 Dulcie September (1935–1988), südafrikanische Apartheidsgegnerin
 Reginald September (1923–2013), südafrikanischer Politiker

September ist das Cognomen von:
 Marcus Caecilius September, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Siehe auch:
 Ewiger September, im Usenet-Jargon für den Zeitraum ab September 1993